Inaccessible Island (dt. „Unzugängliche Insel“) ist der Name folgender Inseln:

 Inaccessible Island (Antarktika), eine antarktische Insel
 Inaccessible Island, eine zu Tristan da Cunha gehörende Insel im Südatlantik, siehe Inaccessible
 Inaccessible Island, früherer Name der zu den Crozetinseln gehörenden Île des Pingouins im Indischen Ozean

Siehe auch:
 Inaccessible Islands, Inselgruppe der Südlichen Orkneyinseln im Südpolarmeer